Tupper hace referencia a varios artículos:

Personas
 Charles Tupper,  médico cirujano y político canadiense.
 Earl Tupper, inventor estadounidense.
 Guillermo Tupper, militar inglés.
 James Tupper, actor canadiense
 Raimundo Tupper, futbolista chileno.
 Santiago Tupper, actor chileno.

Objetos
 Tupperware, marca registrada creada por Earl Tupper, o cualquier fiambrera de plástico por su uso común.

Matemáticas
 Fórmula autorreferente de Tupper.